Расписные пеночки () — род птиц семейства пеночковых (с 2006 года) или славковые (до 2006 года). Род считался полифелитичным. В настоящее время представители бывшего рода Seicercus отнесены к разным подродам рода Phylloscopus. Ныне Seicercus является подродом в составе рода Phylloscopus, и в него входят только очковые пеночки.

Описание 
Расписные пеночки — маленькие воробьинообразные птицы. Длина тела 9,5—12 см. Вес варьируется от 4 до 9 грамм.

У всех птиц рода в окрасе зелёные крылья и жёлтое брюхо.

Ареал 
Птицы гнездятся в умеренных лесах Южной и Юго-Восточной Азии. Зимуют в тропических широтах этого же региона, то есть являются перелётными птицами.

Виды 
Включает 11 видов птиц. Систематическое положение ещё одного вида — сероголовой пеночки спорно, вид относится либо к роду пеночки (Phylloscopus), либо к роду расписные пеночки (Seicercus). В зависимости от этого латинским названием этой птицы является либо Phylloscopus xanthoschistos, либо Seicercus xanthoschistos. Оба варианта приемлемы.

 Очковая расписная пеночка (Seicercus affinis)
 Золотоглазая расписная пеночка (Seicercus burkii)
 Красноголовая расписная пеночка  (Seicercus castaniceps)
 Сундская расписная пеночка (Seicercus grammiceps)
 Желтогрудая расписная пеночка (Seicercus montis)
 Seicercus omeiensis
 Серощёкая расписная пеночка (Seicercus poliogenys)
 Seicercus soror
 Seicercus tephrocephalus
 Пеночка Бианки (Seicercus valentini)
 Пеночка Уистлера (Seicercus whistleri)

Примечания 

Пеночковые
Роды птиц